Becker steht für:
 Becker (Familienname), deutscher Familienname; Namensträger siehe dort
 Becker (Autoradios), heute Harman Becker Automotive Systems
 Becker (Fernsehserie), US-amerikanische Sitcom
 Gebr. Becker, deutscher Maschinenbauer
 (3522) Becker, Asteroid des Hauptgürtels
 Brauerei Becker, ehemalige Brauerei in St. Ingbert (Saarland)
 Hesse & Becker, ab 1883 durch Max Hesse Alwin Becker in Leipzig betriebener Verlag mit angeschlossener Buch- und Kunstdruckerei

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Becker (Florida), im Nassau County
 Becker (Minnesota), im Sherburne County
 Becker (Mississippi), im Monroe County
 Becker (New Mexico), im Valencia County
 Becker (Texas), im Kaufman County
 Becker Highlands, im Jefferson County, Ohio
 Becker County, Verwaltungseinheit in Minnesota

Sonstiges:
 Becker Branch, Fließgewässer im St. Charles County, Missouri
 Becker Brook, Fließgewässer im Wyoming County, Pennsylvania
 Becker Pond, See im Berkshire County, Massachusetts
 Becker-Bates Mine, Mine im Gilpin County, Colorado
 Becker State Wildlife Management Area, Park im Becker County, Minnesota
 Becker Wildlife Area, Park im Webster County, Iowa
 Villa Becker in Pforzheim
 Becker Point, Landzunge
 BeckerCAD, Software

im NRHP gelistete Objekte:
 Becker and Schafer Store Building, in Waukesha, Wisconsin, ID-Nr. 95000677
 Becker Farmhouse, in Duanesburg, New York, ID-Nr. 84003114
 Becker House, in Springdale, Ohio, ID-Nr. 74001522
 Becker Lumber and Manufacturing Company, in Marietta, Ohio, ID-Nr. 87000988
 Becker Stone House, in Schoharie, New York, ID-Nr. 79001630
 Becker-Hildebrandt House, in Brenham, Texas, ID-Nr. 90000456
 Becker-Westfall House, in Schoharie, New York, ID-Nr. 79001631

Siehe auch:

 Becker Lake
 Becker Township
 Bäcker (Begriffsklärung)
 Bekker
 Backer
 Beckher
 Bécquer
 Beker
 Pecker